Кумарі:

Особи 

 Бабіта Кумарі (* 1989) — індійська борчиня вільного стилю

Географічні об'єкти 

Села:
 Кумарі — Миколаївська область, Врадіївський район
 Кумарі — Миколаївська область, Первомайський район

Інші значення 

 Кумарі — живе індуїстське божество в Непалі